

Brasileiros
 Álvaro Carlos Machado - jornalista, poeta, filósofo e escritor
 Álvaro Lopes Machado - militar e político

Portugueses
 Álvaro Augusto Machado - arquiteto
 Álvaro Manuel Machado - ensaísta e escritor

Desambiguações de antropônimos